Adelheid Gapp – ex sciatrice alpina austriaca
 Anton Edler von Gapp – avvocato e docente austriaco
 Jakob Gapp – presbitero marianista austriaco venerato come beato dalla Chiesa cattolica